Картиџ (Охајо) се може односити на:
 Картиџ (Синсинати)
 Етна (Охајо)